Златни гран при Шангаја 2014. је други  од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2014. Одржан  је 18. маја 2014. на стадиону Шангај у Шангају.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар 0,0 м/с

800 м

5.000 м

110 м препоне 
Ветар -0,3 м/с

400 м препоне

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Скок мотком

Жене

200 м 
Ветар 0,0 м/с

400 м

1.500 м

3.000 м препреке

Скок удаљ

Скок увис

Бацање диска

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Златни гран при Шангаја
ИААФ Дијамантска лига 2014.